D'une manière générale, une réduction est l'action de réduire quelque chose. Le terme est employé dans de multiples domaines :
 en philosophie : Réduction phénoménologique
 en mathématiques :
 en géométrie, une réduction est le résultat de l'application d'une homothétie de rapport  tel que  ;
 en algèbre linéaire, voir
 réduction d'endomorphisme ;
 réduction de Gauss (réduction des formes quadratiques) ;
 en informatique, plus précisément en calculabilité et en théorie de la complexité, une réduction est une transformation d'instances de problèmes algorithmiques.
 en physique, une réduction dimensionnelle est une procédure par laquelle on construit une théorie formulée sur un sous-espace à partir d'une théorie formulée sur un espace-temps.
 en physique quantique, la réduction du paquet d'onde est un phénomène permettant d'obtenir un état unique à partir d'un état quantique superposé.
 en chimie, une réduction est une réaction chimique au cours de laquelle un ou plusieurs atomes d'une molécule ou d'un ion gagne des électrons ; en chimie minérale, une réduction est une opération par laquelle on extrait d’un oxyde le métal qu’il renferme, en éliminant l’oxygène ;
 en médecine, la réduction d'une fracture est le fait de traiter cette fracture (le mot « réduction », au , a le sens de « rapprochement ». C'est au départ « remettre en place » (Petit Robert). Réduire () signifie en latin « ramener », le mot vient de  : « conduire »).
 en histoire, les Réductions ( Reducciones de Indios ou plus simplement Reducciones) sont les missions catholiques construites et gérées par des missionnaires, en particulier des membres de la Compagnie de Jésus, en Amérique latine entre le début du  et le milieu du .
 en linguistique, une réduction est une façon de prononcer un mot qui est plus rapide que d'usage.
 en comptabilité, une réduction est une remise accordée à la facturation en fonction des quantités achetées, de la nature du client ou dans le cadre d’une opération promotionnelle.
 en sculpture, Constantin Brancusi, maître roumain (1876 Hobita, Roumanie – 1957 Paris), le fondateur de la sculpture moderne, utilise l'abstraction et la réduction afin de parvenir à la forme artistique pure. Les ouvrages réalisés par Brancusi expriment l’esprit primordial et la mystérieuse poésie de la forme purifiée : l'« essence des choses ». Un autre sculpteur d’origine roumaine, Remus Botar Botarro (1946 Abrud, Roumanie), présenté par les experts et les historiens d’art comme successeur artistique et continuateur de l’art de Brancusi, a introduit dans la sculpture la réduction de la forme spatiale selon le Concept Botarro: « rêves cosmiques matérialisés en sculptures : l’Esprit de Rêve ».
 en cuisine, la réduction est l'art de concentrer les saveurs d'un bouillon ou d'une sauce en les faisant bouillir doucement.
 en poésie, le « haïku » est la réduction d’un poème et même d’une phrase philosophique.
 en musique, la réduction d'une partition est sa réécriture pour une exécution par un orchestre moins nombreux, voire par un seul instrument (exemple : réduction pour piano).
 en thanatologie une réduction de corps consiste à rassembler dans une boîte à ossements ou dans un reliquaire les restes mortels d’une personne.
 en sport hippique, une réduction kilométrique est le temps moyen que met un cheval pour parcourir un kilomètre. ex : Une réduction kilométrique de 1′15″8 signifie que le cheval a trotté en moyenne le kilomètre en 1 minute, 15 secondes et 8 dixièmes, soit à la vitesse de 47,493 km/h. Noter que les professionnels utilisent généralement les symboles non normalisés (') et (") pour minute et seconde, au lieu des symboles normalisés (min) et (s) du système international d'unités, qui, pour l'exemple précédent, conduiraient à écrire .

Voir aussi 
 Réduction directe ;
 Réaction d'oxydoréduction ;
 Oxydoréduction en chimie organique.